

Малі Тувани — присілок, Аліковський район, Чувашія
 Малі Тувани — присілок, Шумерлинський район, Чувашія

Див. також 
 Лісні Тувани
 Тувани